Vicques ist der Name von:

 Vicques (Calvados), eine Gemeinde im französischen Département Calvados
 Vicques JU, eine ehemalige Gemeinde im Schweizer Kanton Jura 
 (183114) Vicques, ein Asteroid 

Siehe auch:
 Vic (Begriffsklärung)
 Vicq